Osoby:
 Franz Xaver Büchs – niemiecki polityk
 Jochen Büchs – niemiecki inżynier

Zobacz też:
 Buchs